Хойхи (вариант Хайхи) — село в Кулинском районе Дагестана

Образует сельское поселение село Хойхи как единственный населённый пункт в его составе.

Географическое положение 
Расположено в 6 км к северу от районного центра села Вачи, на левом берегу реки Хунних.

Население

Примечания

Ссылки 
 История с. Хойхи на сайте районной администрации

Населённые пункты Кулинского района
Муниципальные образования Кулинского района
Сельские поселения Дагестана